Polska:
 Wolin − wyspa w województwie zachodniopomorskim 
 Wolin − miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim na wyspie Wolin
 Wolin − gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim na wyspie Wolin

Osoby:
 Wolin − pseudonim rosyjskiego anarchisty, Wsiewołoda Eichenbauma

Inne:
 Wolin − dekanat
 Wolin − port
 MF Wolin − prom pasażersko-kolejowo-samochodowy

Zobacz też:
 Wollin
 Wolin Pomorski
 Pasmo Wolińskie
 Pojezierze Wolińskie
 Woliński Park Narodowy
 Wolinianie

jv:Wolin